Dompierre, település Franciaországban, Oise megyében
Dompierre, település Franciaországban, Orne megyében
Dompierre-sur-Mont, település Franciaországban, Jura megyében
Dompierre-sous-Sanvignes, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Dompierre-les-Tilleuls, település Franciaországban, Doubs megyében
Dompierre-les-Ormes, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Dompierre-sur-Helpe, település Franciaországban, Nord megyében
Dompierre-en-Morvan, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Dompierre-Becquincourt, település Franciaországban, Somme megyében
Dompierre-sur-Authie, település Franciaországban, Somme megyében